Антюхов — фамилия; имеет женскую форму Антюхова.
 Антюхов, Александр Иванович (1915—1995) — машинист локомотивного депо Оренбург Оренбургской железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Антюхов, Андрей Викторович (род. 1963) — доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Брянского государственного университета.
 Антюхов, Павел Николаевич — бригадир полеводческой бригады овцеводческого совхоза «Хакасский» Хакасской автономной области, Герой Социалистического Труда.
 Примечания